AAFI steht für:

 All American Foods, Inc., Lebensmittelzulieferer, USA
 Amateur Athletic Federation of India, ehemalige Bezeichnung für die Athletics Federation of India
 Australians Against Further Immigration, ehemalige politische Partei, Australien

Abkürzung